М19:

 M 19 (шаровое скопление) — шаровое звёздное скопление в созвездии Змееносца;
 McLaren M19A — болид Формулы-1, построенный для участия в чемпионате мира 1971 года.
 M-19 — колумбийское партизанское движение 1970—1990-х годов.
 M19 (киберспортивный клуб) — российский компьютерный клуб и одноименная киберспортивная команда, чемпион мира по игре Counter-Strike по версии WCG 2002 года.
 M19 (киберспортивная организация) — российская киберспортивная организация, основанная в 2017 году.

Автотрассы 
 М19 — автомобильная дорога федерального значения;

Оружие 
 М19 — американская противотанковая мина;
 M19 — самоходная артиллерийская установка 1940-х годов производства США;
 Smith & Wesson Model 19 — револьвер марки Smith & Wesson.
 М19 — 60-мм миномёт производства США